Fort Minor — хип-хоп-проект, созданный Майком Шинодой в сотрудничестве с группой Styles of Beyond и другими музыкантами в 2004 году. Дебютный альбом The Rising Tied, спродюсированный при участии Jay-Z, вышел 22 ноября 2005 года. В 2005 году альбом занял 51 место в чарте Billboard 200 и 142 в UK Albums Chart. В 2006 году 4-й сингл Where’d You Go занял 4 место в чарте Billboard Hot 100.

22 ноября 2006 года, спустя ровно год после выхода своего дебютного студийного альбома, Fort Minor выпустил студийный мини-альбом под названием .

История

Формирование и альбом The Rising Tied (2004—2006) 
Майк занялся сольным проектом в 2004 году. По его словам, все песни, не подходившие стилю Linkin Park, оказались в альбоме
The Rising Tied. Выбор имени «Fort Minor» отражает взаимодействие между противоположностями: нечто большое и сильное против маленького и слабого (или мрачного в музыкальном плане). Название альбома — также игра слов. Все приглашённые музыканты, принявшие участие в записи альбома, по словам Шиноды, сливаются воедино в музыкальном мире. В записи принимали участие Styles of Beyond, Black Thought (из The Roots), Common, Kenna, Люпэ Фиаско, Джон Ледженд, Джо Хан (из Linkin Park), Jay-Z, Скайлар Грей, Celph Titled, Sixx John, Jonah Mantraga, Eric Bobo (из Cypress Hill). Исполнительным продюсером альбома стал Jay-Z, который прежде работал с Linkin Park.
В интервью Шинода рассказал, что сам играл на всех инструментах и написал все слова к песням.

22 ноября 2005 года выходит дебютный альбом. Получив хорошие отзывы критиков, он занимает 51 место в чарте Billboard 200 и 142 в UK Albums Chart.

В 2006 году Майк выпускает два микстейпа с песнями, не вошедшими в альбом, и с их ремиксами. В ноябре 2006 Шинода объявил, что он «замораживает» проект для работы над альбомом Linkin Park.

Fort Minor на концертах Linkin Park 
Несмотря на то, что проект был «заморожен», некоторые куплеты песен Fort Minor можно было слышать в начале и конце «Points of Authority» во время туров Linkin Park Project Revolution 2007 и Project Revolution 2008. Песни «Remember the Name» и «Welcome» группа играла во время The Hunting Party Tour.

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт проекта

Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Linkin Park
Победители MTV Video Music Awards
Исполнители Warner Bros. Records
Группы альтернативного хип-хопа

Рэп-рок-группы